Лито́вцы (, ед. ч. ) — балтийский народ, большая часть которого проживает в Литве.

Численность и расселение 
В настоящее время литовцами себя считают около 4,2 миллиона человек (включая лиц, не владеющих литовским языком). По данным переписи населения Литвы 2021 года, литовцы составляют 84,6 % населения страны.

Крупные группы литовцев проживают в США, Канаде, Англии и Шотландии, Бразилии, России и некоторых республиках бывшего СССР. Незначительное автохтонное литовское население сохранилось за пределами современной Литвы на территории древнего этнического ареала. Прежде всего, это Северо-запад Белоруссии (окрестности села Опса в Браславском районе Витебской области, села Гервяты в Островецком районе Гродненской области, села Пеляса в Вороновском районе Гродненской области и др.), юго-восток Латвии (более всего между литовско-латвийской границей и рекой Даугавой) и северо-восток Польши (около села Пуньск, городов Сейны и Сувалки в Подлясском воеводстве).

В России 

в России проживает:

 по данным переписи 2002 года —  45,6 тысяч литовцев. Наибольшее количество — 13 937 человек — проживает в Калининградской области;
 по данным переписи 2010 года — 31,4 тысяч литовцев, из них 9769 человек в Калининградской области.

Практически все — 99,6 % — владеют русским языком.

Регионы проживания литовцев (с численностью по переписи 2010 года):

 Калининградская область — 9769
 Москва — 1775
 Санкт-Петербург — 1294
 Красноярский край — 1277
 Иркутская область — 1046
 Республика Коми — 977
 Московская область — 962
 Карелия — 733
 Краснодарский край — 679
 Свердловская область — 540
 Ленинградская область — 535
 Ростовская область — 429
 Алтайский край — 382
 Ханты-Мансийский автономный округ — 378
 Челябинская область — 358
 Мурманская область — 354
 Кемеровская область — 346
 Омская область — 332
 Пермский край — 330
 Приморский край — 2
 Томская область — 329
 Смоленская область — 322
 Архангельская область — 287
 Тюменская область — 267
 Волгоградская область — 252
 Оренбургская область — 239
 Татарстан — 222
 Псковская область — 221
 Вологодская область — 218
 Республика Саха — 206
 Новгородская область — 145
 Белгородская область — 135
 Ямало-Ненецкий автономный округ — 133
 Сахалинская область — 114
 Магаданская область — 105
 Еврейская автономная область — 51
 Нижегородская область — 32

Этногенез 

С XI—XIII веков нашей эры два балтских этноса («литва» и «жамойть») населяли почти всю нынешнюю Среднелитовскую низменность и прилегающую часть территории Балтийской гряды. С XIII по XVI века в состав литовской народности, помимо собственно литвы, вошли часть ятвягов, всё племя носителей Культуры грунтовых могильников Жемайтской возвышенности, южные части селов, земгалов и куршей, а также какие-то части скальвов, пруссов и некоторых других балтских племён.

В работе популяционных генетиков 2004 года утверждалось, что генетические исследования (как по митохондриальной ДНК, наследуемой от матери потомкам обоего пола, так и по Y-хромосоме, наследуемой исключительно по мужской линии) показали отсутствие генетических отличий между историческими этнолингвистическими территориальными группами, что, по мнению этих исследователей, говорит в пользу того, что за последнее тысячелетие полностью стёрлись те различия, которые могли существовать между балтскими племенами, которые консолидировались в литовский этнос. Также авторы исследования полагали, что сохранившиеся диалектные и этнографические отличия среди литовцев есть результат длительного феодально-крепостнического периода, который способствовал консервации региональных культурных отличий.

С другой стороны, в контексте европейских популяций литовцы занимают самостоятельное место, но исследования по наследуемой от матери потомкам обоего пола митохондриальной ДНК показывают у этих авторов примерно равное генетическое родство литовцев как славянским популяциям (поляки и русские), так и финно-угорским (эстонцы и финны), что отражает также и относительную географическую близость этих популяций, по Y-хромосоме (ДНК мужского населения) литовцы у авторов исследования оказывались ближе к финно-угорским группам (эстонцы и финны).

Этнические группы 
Среди современных литовцев выделяются две основные этнические группы литовцев — аукштайты (аукштайтийцы) и жемайты (жемайтийцы, устаревшее — жмудь), которые, в свою очередь, делятся на более мелкие этнографические группы. Из аукштайтов особо выделяются южане — дзуки (дзукийцы) и жители Занеманья — сувалки (сувалкийцы, судувы), а также особо выделяются литовцы-автохтоны Малой Литвы Клайпедского края и нынешней Калининградской области — малолитовцы (летувинники).

Именно на основе говора литовцев Малой Литвы сформировался нынешний литературный литовский язык.

Культура 

Один из немногих народов в Европе, среди которых встречаются сказания о Всемирном потопе.

 Клумпакоис — литовский народный танец.
 Сутартинес — литовское многоголосое пение.

Религия 

До конца XIV века большинство предков литовцев оставались язычниками, некоторая часть исповедовала православие. Литва (Аукштайтия) была крещена в католицизм в 1387 году, а Жемайтия и того позже — в 1413 году. В XVI—XVII веках по Литве прокатились волны реформации, а затем контрреформации, которые, в основном, коснулись литовской знати. В настоящее время религиозные литовцы исповедуют преимущественно католицизм. Имеется незначительное число протестантов, православных и неоязычников. Православные традиции в основном утрачены, хотя ряд имён греческого происхождения (Никодим, Поликарп и др.) были популярны до середины XX века.

См. также 

 Аукштайты
 Литва (племена)
 Прусские литовцы
 Литовцы в Великобритании

Примечания

Литература 
 Народы России: живописный альбом, Санкт-Петербург, типография Товарищества "Общественная Польза", 3 декабря 1877, ст. 77
 
  
 Литовцы // Большая российская энциклопедия: в 30 т. / Председатель Науч.-ред совета Ю.С. Осипов. Отв. ред. С.Л. Кравец. — Москва : Большая Российская энциклопедия, 2010. — Т. 17. Лас-Тунас — Ломонос. — С. 652—654.